Station Tabata, een treinstation in Tokio, Japan
 Tabata (Tokio), een wijk in Tokio
 Tabatatraining, een type intervaltraining

Personen
 Akihiro Tabata, Japans voetballer
 Maki Tabata, Japans langebaanschaatsster
 Teruki Tabata, Japans voetballer